Rota Fortunae (Koło Fortuny) – w filozofii starożytnej i średniowiecznej, koncepcja odnosząca się do kapryśnego charakteru losu. Koło obracane przez boginię Fortunę.
 Koło Fortuny – teleturniej
 Koło Fortuny – karta tarota